Bosques kan syfta på:

 Bosques la Florida -  ort i Mexiko
 Bosques de la Hacienda -  ort i Mexiko
 Bosques de la Magdalena -  ort i Mexiko
 Bosques del Mineral -  ort i Mexiko
 Bosques de San Pedro -  ort i Mexiko